Пампушка — невелика кругла пишна булочка, виготовлена з дріжджового тіста з житнього, пшеничного, гречаного чи змішаного пшенично-гречаного борошна.
 «Пампушка» — новела французького письменника Гі де Мопассана, видана в 1880 році.

 «Пампушка» — радянський німий художній фільм 1934 року.
 «Пампушка» — комедійний мюзикл 2018 року.